Pleißing ist der Name folgender Orte in Niederösterreich:

 Pleißing (Gemeinde Artstetten-Pöbring), Ortschaft in der Gemeinde Artstetten-Pöbring, Bezirk Melk
 Pleißing (Gemeinde Hardegg), Ortschaft in der Gemeinde Hardegg an der Thaya, Bezirk Hollabrunn